Никола́й Ряби́нин: Рябинин, Николай Александрович (1885—1938) — русский и советский военно-морской офицер.
 Рябинин, Николай Егорович (1813—1880) — контр-адмирал, участник Севастопольской обороны, морской писатель.
 Рябинин, Николай Леонидович (1919—1992) — советский украинский скульптор, лауреат Сталинской премии.
 Рябинин, Николай Павлович (1928—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Рябинин, Николай Сергеевич (1909—1975) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.